Francisco Flores puede referirse a:

 Francisco Flores García (1846-1917), periodista y dramaturgo español.
 Francisco Flores del Campo (1907-1993), músico chileno, autor de La pérgola de las flores.
 Pancho Flores (Francisco Flores Córdoba) (1933-1986), futbolista mexicano.
 Francisco Guillermo Flores Pérez (1959–), político y expresidente salvadoreño.
 Francisco Pacho Flores (1981–), trompetista venezolano.
 Francisco Flores Sequera (1990–), futbolista venezolano.
 Francisco Flores (2002–), futbolista argentino.
 Francisco Flores Cabral (1982–), presentador peruano.